Le Proscrit est un film français réalisé par Louis Feuillade et sorti en 1912.
Le Proscrit est un film américain réalisé par John Ford et sorti en 1919.
Le Proscrit est un film américain réalisé par Alfred L. Werker et sorti en 1938.
Le Proscrit est un film américain réalisé par Phil Karlson et sorti en 1952.
Le Proscrit est une série télévisée américaine des années 1960.